Heròdot d'Halicarnàs, historiador i geògraf grec. Normalment quan parlem dHeròdot, ens referim a ell.
 Heròdot de Quios, ambaixador grec
 Heròdot de Tebes, atleta grec
 Heròdot, escriptor grec 
 Heròdot d'Olofix, escriptor grec 
 Heròdot (historiador), historiador romà d'Orient
 Heròdot d'Olint, escultor grec 
 Heròdot fou un metge grec del segle I
 Heròdot de Tars, metge grec del segle II
 Heròdot, metge grec del segle V aC